O Club Social y Deportivo Cobán Imperial é um clube de futebol guatemalteco fundado em 1924, com sede em Cobán. A equipe compete no Campeonato Guatemalteco de Futebol.

Ligações externas
 

 
Clubes de futebol fundados em 1924
Fundações na Guatemala em 1924